Scherwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Gustav Scherwitz, (*1896 -†unbekannt), deutscher NSDAP-Gauleiter
 Fritz Scherwitz (1903–1962), Betriebsleiter von Werkstätten für jüdische Zwangsarbeiter in Riga